__БЕЗКН__
-{Be}- може да се односи на:

 Берилијум, ознака за хемијски елемент. 
 Белгија, двословна ознака Белгије у -{ISO 3166}-.
 -{.be}-, највиши Интернет домен државних кодова (-{ccTLD}-) за Белгију.
 Бермуди, двословна ознака светске метеоролошке организације за Бермуде.
 Берн (кантон), скраћеница за кантон у Швајцарској.
 Белорусија, ознака Белорусије по -{ISO 639-1}-.

Бе може да се односи на:
 Бе (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Бе (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бе (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бе (Лорена), насељено место у Француској, у департману Лорена
 Бе (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Бе (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Бе (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Бе (Финистер), насељено место у Француској, у департману Финистер
 Бе сир Об, насељено место у Француској, у департману Горња Марна

 Бе-дур, дурска лествица
 Бе-мол, молска лествица